Mansnamnet Hans Hansson kan syfta på
 Hans Hansson till Monikkala (död 1605), svensk militär
 Hans Hansson i Kullen (1826–1899), lantmätare och riksdagsledamot
 Eskils Hans Hansson (1857–1927), lantbrukare och riksdagsledamot
 Hans Hansson i Rättvik (1889–1935), folkskollärare och riksdagsledamot
 Hans Hansson i Stocksäter (1893–1978), lantbrukare och riksdagsledamot
 Hans Hansson (1906–1993), sjöofficer och politiker i Göteborg
 Hans Hansson (1907–1972), arkeolog
 Hans Hansson i Åre (1919–2003), alpin skidåkare
 Hans Hansson (1927–2013), svensk militär och överste av 1:a graden i Flygvapnet.
 Hasse Hansson (bildlärare) (född 1940), metodiklektor, författare
 Hasse Hansson (född 1949), ishockeyspelare
 Hans Hansson (1953), svensk militär och överste i Flygvapnet.

Se även
 Johannes Johannis